Ванцин:

 Ванцин — уезд Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Гирин (КНР).
 Ванцин, Пётр Андреевич (1918—1972) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.